El Tumbador kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de El Tumbador, kommun, 
 El Tumbador, Guatemala, ort, Departamento de San Marcos,

Mexiko 

 El Tumbador, Mexiko, ort, Chiapas, Acacoyagua,